Palácio dos Estaus, em Lisboa, Portugal, onde hoje se encontra o Teatro Nacional D. Maria II
 Palacio de la Inquisición, em Cartagena das Índias, na Colômbia.